Babos je priimek več oseb:
 Koloman von Babos, avstro-ogrski general
 Gábor Babos, madžarski nogometaš
 Tímea Babos, madžarska tenisačica